ØFK er en forkortelse og har flere betydninger:

 Øresundskollegiets Fodboldklub – en fodboldklub på Amager, medlem af Københavns Boldspil-Union (KBU).
 Østfold Fotballkrets – et norsk lokalt fodboldforbund under Norges Fotballforbund (NFF).